Guillermo Rodríguez ist der Name folgender Personen:

* Guillermo Rodríguez (Fußballspieler) (* 1984), uruguayischer Fußballspieler
 Guillermo Rodríguez (Musiker) (1923–2020), ecuadorianischer Requinto-Spieler und Komponist
 Guillermo Rodríguez Lara (* 1924), ecuadorianischer Militär und Politiker, Präsident 1972 bis 1976
 Guillermo Rodríguez-Melgarejo (1943–2021), argentinischer Geistlicher, Bischof von San Martín